Hoim bezeichnet
 den Orts- und Personennamen Hoym (Begriffsklärung)

Siehe auch:
 Karoliine Hõim